Dawn FM — п'ятий студійний альбом канадського співака The Weeknd, представлений 7 січня 2022 року під лейлами «XO» і «Republic Records». На підтримку платівки музикант представив три сингли, один із яких — «Take My Breath» — досяг шостої позиції у американському чарті Billboard Hot 100. «Dawn FM» очолив чарти понад десяти країн (включно із Австралією, Канадою, Ірландією та Великою Британією), та дебютував на другій позиції у чарті «Billboard 200».

Список пісень

Чарти

Сертифікації

Примітки

Посилання 

Альбоми Republic Records
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми